VNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale di Vilnius, Vilnius, Lituania